George Hays est le nom de plusieurs personnalités :

George P. Hays (président) (1838–1897), président du Washington & Jefferson College
George Washington Hays (1863–1927), gouverneur de l'État de l'Arkansas
George Price Hays (1892–1978), général de l'armée américaine
George Hays (football américain) (1924–2007), ancien défenseur de la National Football League
George B. Hays, directeur de la banque de New York Consolidated National Bank en 1902

Voir aussi
George Hayes
George Hay